L'ordre du Croissant, un ordre honorifique turc.
 L'ordre du Croissant, un ordre de chevalerie français du Moyen Âge.